Оле́г Алексе́евич Грине́вский (3 июня 1930, Москва, РСФСР, СССР — 5 февраля 2019) — российский и советский дипломат, профессор РГГУ и МГИМО, .

Биография 
В 1954 году окончил МГИМО МИД СССР.

В 1954—1957 годах — аспирант МГИМО.

В 1957—1958 годах — атташе Отдела международных организаций МИД СССР.

В 1958—1960 годах — третий секретарь Отдела международных организаций МИД СССР.

В 1960—1963 годах — второй секретарь Отдела международных организаций МИД СССР. В 1962 — секретарь специальной рабочей группы по Карибскому кризису.

В 1964—1978 годах — на ответственной работе в центральном аппарате МИД СССР, в 1965—1974 — заместитель заведующего отделом стран Ближнего Востока.

В 1978—1983 годах — заведующий Отделом стран Ближнего Востока МИД СССР.

В 1982—1983 годах — член Коллегии МИД СССР;

С 1983 года — посол по особым поручениям МИД СССР, руководитель делегации СССР на Стокгольмской конференции по мерам укрепления доверия и безопасности и разоружению в Европе (1984–1986).

С 1989 года — руководитель советской делегации на переговорах по обычным вооружениям и мерам укрепления доверия и безопасности в Европе в Вене.

С 22 октября 1991 года — Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР, а с 1992 года — Российской Федерации в Швеции.

С 19 июня 1997 года освобождён от должности в связи с выходом на пенсию.

Женат, имел трёх детей. Сыновья Александр и Сергей (доктор геолого-минералогических наук, профессор) — окончили геологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, гидрогеологи.

Скончался 5 февраля 2019 года.

Награды 
 Орден Дружбы народов
 два ордена «Знак Почёта»
 Командор 1 класса ордена Полярной звезды (Швеция, 2009 год)

Дипломатический ранг 
 Чрезвычайный и Полномочный Посол

Примечания

Литература 
 Кто есть кто в России и в ближнем зарубежье: Справочник. — : Издательский дом «Новое время»: Всё для Вас, 1993. — ISBN 5-86564-033-X
 Тайны советской дипломатии. — : Вагриус, 2000. — ISBN 5-264-00128-6
 Сценарий для третьей мировой войны: Как Израиль чуть не стал её причиной. — М.: Олма-Пресс, 2003. — ISBN 5-94849-067-X

Ссылки 
 Биография на сайте Русского журнала
 Биография на сайте biografija.ru
 Сообщение МИД России «О кончине О.А.Гриневского»

Историки России
Выпускники МГИМО
Послы СССР в Швеции
Послы Российской Федерации в Швеции
Профессора МГИМО
Преподаватели Российского государственного гуманитарного университета